De eenentwintigste etappe van de Ronde van Frankrijk 2016 werd verreden op zondag 24 juli 2016 van Chantilly naar de traditionele aankomst op de Champs-Élysées in Parijs.

Parcours 
Het was een vlakke rit van 113 km. Er was onderweg een klimmetje van de vierde categorie. Na de derde passage van de finish op de Champs-Élysées was er een tussensprint.

Verloop

Tussensprint

Bergsprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Uitvallers
 Tony Martin

Externe link 
 Route van de 21e etappe op letour.fr

21
Sportevenement in Parijs